Zoltán Báthory ist der Name folgender Personen:

* Zoltán Báthory (Pädagoge) († 2012), ungarischer Pädagoge und Hochschullehrer 
 Zoltán Báthory (Musiker) (* 1978), ungarischer Musiker und Kampfsportler